Mycothyridium är ett släkte av svampar. Mycothyridium ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mycothyridium